31-й Чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 25 — 26 января 1930 года в Нидаросе (ныне — Тронхейм, Норвегия). Чемпионат проводился на четырёх дистанциях: 500 метров — 1500 метров — 5000 метров — 10000 метров. В соревнованиях принимали участие только мужчины — 18 конькобежцев из 3-х стран. Победителем чемпионата Европы стал Ивар Баллангруд (Норвегия), призёрами — Михаэль Стаксруд и Торстейн Стенбек (оба — Норвегия).

Результаты чемпионата

Ссылка 
Результаты конькобежного спорта с 1887 года и по наши дни, анг.

1930
Чемпионаты Европы в 1930 году
Январь 1930 года
Международные спортивные соревнования в Тронхейме
Чемпионаты Европы в Норвегии
1930 год в Норвегии
Международные соревнования по конькобежному спорту в Норвегии